tgg – codice ISO 639-3 della lingua tagga
 TGG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kuala Terengganu-Sultano Mahmud, Malaysia